"Dumbrăvița" pode ser as seguintes comunas romenas:
 Dumbrăvița (Timiș)
 Dumbrăvița (Maramureș)
 Dumbrăvița (Brașov)

Desambiguações de topônimos